NAPAN, acronimo di Northern Adriatics Ports Area Network, è un'organizzazione transnazionale costituita nel settembre 1998 dalle Camere di commercio e l'economia di Trieste, Koper/Capodistria (Slovenia) e Rijeka/Fiume (Croazia), l'ISDEE (Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale) di Trieste, lo IEE (Institut d'études européennes) dell'Università Cattolica di Lovanio (Belgio) e l'InCE (Iniziativa centro europea).

Lo scopo del NAPAN è il miglioramento della cooperazione economica transnazionale nell'area Nord Adriatica, con particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e alla cooperazione portuale.

La presidenza del Comitato esecutivo del NAPAN è a rotazione, della durata biennale. Attualmente il mandato è ricoperto dalla presidenza della Camera per l'economia di Rijeka/Fiume.

Attività 
Nell'ambito delle attività del NAPAN sono state organizzate le seguenti conferenze internazionali:

"EU and cross-border regional cooperation: the Northern Adriatic ports of Trieste, Koper and Rijeka" (Portoroz/Portorose, Slovenia, settembre 1998)
"Infrastructures and ports problems of the North-Adriatic Area in the framework of the EU's Eastern Enlargement" (Trieste, ottobre 2000)
"Portualità e trasporti nell'Europa allargata" (Trieste, maggio 2003)

Enti ed istituzioni dell'economia e del commercio